W Rumunii
 Poduri – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Corbi
 Poduri – wieś w okręgu Bacău, w gminie Poduri
 Poduri – wieś w okręgu Marusza, w gminie Valea Largă
 Poduri – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Valea Sării